|-
| (144001) 2004 AC5||||13 січня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144002) 2004 AY5||||13 січня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144003) 2004 AS6||||15 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144004) 2004 AH7||||13 січня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144005) 2004 AB8||||13 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144006) 2004 AB9||||14 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144007) 2004 AP9||||14 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144008) 2004 AQ10||||15 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144009) 2004 AX11||||13 січня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144010) 2004 AG22||||15 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144011) 2004 BT2||||16 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144012) 2004 BM3||||16 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144013) 2004 BH4||||16 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144014) 2004 BM4||||16 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144015) 2004 BG6||||16 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144016) 2004 BC8||||17 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144017) 2004 BS9||||16 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144018) 2004 BW10||||17 січня 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (144019) 2004 BK12||||17 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144020) 2004 BO12||||17 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144021) 2004 BX12||||17 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144022) 2004 BW13||||17 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144023) 2004 BZ13||||17 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144024) 2004 BA14||||17 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144025) 2004 BC15||||16 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144026) 2004 BP15||||17 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144027) 2004 BB19||||16 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144028) 2004 BF20||||19 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144029) 2004 BM20||||16 січня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144030) 2004 BP20||||16 січня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144031) 2004 BA21||||16 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144032) 2004 BN22||||17 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144033) 2004 BO22||||17 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144034) 2004 BM23||||18 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144035) 2004 BA24||||19 січня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144036) 2004 BE24||||19 січня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144037) 2004 BL24||||19 січня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144038) 2004 BT24||||19 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144039) 2004 BL25||||19 січня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144040) 2004 BV25||||19 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144041) 2004 BG26||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144042) 2004 BM26||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144043) 2004 BT26||||16 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144044) 2004 BD27||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144045) 2004 BK27||||19 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144046) 2004 BC28||||18 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144047) 2004 BD28||||18 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144048) 2004 BW29||||18 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144049) 2004 BY29||||18 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144050) 2004 BD30||||18 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144051) 2004 BF30||||18 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144052) 2004 BO30||||18 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144053) 2004 BZ30||||18 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144054) 2004 BM34||||19 січня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144055) 2004 BR34||||19 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144056) 2004 BH35||||19 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144057) 2004 BJ36||||19 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144058) 2004 BV37||||19 січня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144059) 2004 BL40||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144060) 2004 BR41||||19 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144061) 2004 BB42||||19 січня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144062) 2004 BF42||||19 січня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144063) 2004 BU42||||19 січня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144064) 2004 BE43||||22 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144065) 2004 BS43||||22 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144066) 2004 BD44||||22 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144067) 2004 BP44||||22 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144068) 2004 BO45||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144069) 2004 BQ45||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144070) 2004 BV46||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144071) 2004 BY46||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144072) 2004 BE47||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144073) 2004 BB48||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144074) 2004 BQ48||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144075) 2004 BS48||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144076) 2004 BY48||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144077) 2004 BJ49||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144078) 2004 BM49||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144079) 2004 BH50||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144080) 2004 BL50||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144081) 2004 BR50||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144082) 2004 BP51||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144083) 2004 BR51||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144084) 2004 BX51||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144085) 2004 BO52||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144086) 2004 BF54||||22 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144087) 2004 BR54||||22 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144088) 2004 BV54||||22 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144089) 2004 BV55||||22 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144090) 2004 BN56||||23 січня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144091) 2004 BP56||||23 січня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144092) 2004 BX56||||23 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144093) 2004 BZ56||||23 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144094) 2004 BC58||||23 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144095) 2004 BO58||||23 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 144096 Візенданґен (Wiesendangen)||||23 січня 2004||Ешенберзька обсерваторія||Маркус Ґріссер
|-
| (144097) 2004 BB59||||23 січня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144098) 2004 BE59||||23 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144099) 2004 BO61||||22 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144100) 2004 BN62||||22 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

144000